Hugo I de Chipre o Hugo I de Lusignan (1194/1195 - ), ascendió al trono del reino de Chipre el 1 de abril de 1205, siendo aún menor de edad, al morir su anciano padre Emerico de Lusignan, rey de Chipre y rey consorte de Jerusalén. Su madre era Eschiva de Ibelín, heredera de la rama de los Ibelín que habían poseído Bethsan y Ramla.

Biografía

Desde su nacimiento, fue prometido con Felipa, hija de Enrique II de Champaña, rey de Jerusalén, e Isabel de Jerusalén, mientras sus dos hermanos se prometieron a dos hermanos de Alicia. El objetivo de estos compromisos era conseguir la sucesión en los dos reinos (Chipre y Jerusalén), cuya situación era algo confusa desde la expulsión de Guido de Lusignan del Reino de Jerusalén. Sin embargo, Enrique de Champaña murió poco después de 1197, y fue elegido rey Emerico de Lusignan, con lo que los compromisos fueron cancelados.

Emerico murió el 1 de abril de 1205, y los dos reinos volvieron a separarse. María de Montferrato, hija de Conrado de Montferrato e Isabel de Jerusalén, subió al trono de Jerusalén bajo la regencia de Juan de Ibelín, mientras que Hugo subió al trono de Chipre, bajo la regencia de Gualterio de Montbéliard.

Gualterio de Montbéliard fue un fiel regente, aunque severo y codicioso, enriqueciéndose durante la regencia. Parece ser que marcó mucho el carácter del joven rey. En 1206/07 lideró una expedición a Adalia para rescatar a su maestro, Aldobrandini, amenazado por los turcos. Para fortalecer las alianzas entre los dos reinos, los dos regentes (de Jerusalén y Chipre) organizaron la boda de Hugo I en septiembre de 1210, no con su antigua prometida, sino con la hermana, Alicia de Champaña y Jerusalén. Felipa, que aún no estaba casada, contrajo matrimonio en 1213 con un señor de la Champaña, Érard de Brienne, señor de Ramerupt y Venizy.

En 1210, a pesar de su codicia, Gautier de Montbéliard dejó la regencia. El rey, lleno de vergüenza, confiscó sus bienes y lo exilió. Gautier marchó a San Juan de Acre, donde fue recibido cordialmente, provocando una situación de tensión entre ambos reinos.

Hugo se convirtió en un rey tiránico, a menudo enojado y violento, pero, según la Continuación de la crónica de Guillermo de Tiro, la cólera no le duraba demasiado tiempo. Un conflicto sobre el nombramiento de obispos le enfrentó al papa Inocencio III, aunque al final cedió y permitió la libre elección en los capítulos. Sus sucesores intenvendrán de nuevo sobre este punto. Para garantizar la defensa militar de la isla, Hugo promovió la implantación tanto de la Orden del Temple, como de la Orden del Hospital de San Juan.

En 1213, se enfrenta al Patriarca Latino de Constantinopla por la cuestión de la plena independencia de la Iglesia de Chipre, bajo autoridad real. Tras el IV Concilio de Letrán, la Iglesia de Chipre mantuvo su independencia.

A principios de 1218, su media hermana Melisenda de Lusignan se casó con el príncipe Bohemundo IV de Antioquía. Poco después del convite, Hugo cayó enfermo y murió el 10 de enero de 1218 en Trípoli.

Matrimonio e hijos 
Hugo se casó en Nicosia en septiembre de 1210 con su hermanastra Alicia de Champaña y Jerusalén (1195/96 - 1246), hija de la reina Isabel de Jerusalén, última esposa del padre de Hugo, y de Enrique II de Champaña, un marido anterior a Emerico. La pareja tuvo tres hijos:

María de Lusignan (antes de marzo de 1215-1252 o 1254), casada en 1233 Gualterio IV de Brienne (1200 - asesinado en El Cairo en 1244), conde de Brienne y de Jaffa. Fue la madre de Hugo de Brienne (1240 - 1296), Conde de Lecce y Brienne y pretendiente a los reinos en el Levante cuando la línea sucesoria de su tío Enrique comenzó a extinguirse. Esta demanda se transmitió hasta su nieto Gautier V de Brienne y sus descendientes. Son los herederos del rey Emerico de Chipre y del mismo Hugo I.

Isabel de Lusignan (1216-1264), casada en 1233 con Enrique de Antioquía. Fue la madre de Hugo III de Chipre y ancestro de la denominada como segunda línea sucesoria de la Lusignan.

Enrique de Lusignan (1217-1253), con el mismo nombre que su abuelo materno, se convirtió en 1218 en Rey de Chipre a la muerte de su padre, con su madre en calidad de regente.

Murió en Trípoli y fue enterrado en la Iglesia de los Hospitalarios de Trípoli. Posteriormente fue trasladado a la Iglesia de los Hospitalarios en Nicosia.

Ancestros

Bibliografía 
René Grousset, L'Empire du Levant: Histoire de la Question d'Orient, 1949.
René Grousset, Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem - III. 1188-1291 L'anarchie franque, 1936.
Louis de Mas Latrie, Histoire de l'Île de Chypre sous le règne des princes de la Maison de Lusignan, Imprimerie Impériale, Paris, 1852-1861, p. 170-196.
 
 Lock, Peter (2006). The Routledge Companion to the Crusades. Routledge. ISBN 978-0-415-39312-6.
 
 Furber, Elizabeth Chapin (1969) [1962]. "The Kingdom of Cyprus, 1191-1291". In Setton, Kenneth M.; Wolff, Robert Lee; Hazard, Harry W. (eds.). A History of the Crusades, Volume II: The Later Crusades, 1189–1311 (Second ed.). Madison, Milwaukee, and London: University of Wisconsin Press. pp. 599–629. ISBN 0-299-04844-6.

Referencias

Enlaces externos 

Reyes de Chipre del siglo XIII
Casa de Ibelín
Casa de Lusignan
Participantes cristianos en la quinta cruzada
Chipriotas del siglo XIII